Віво́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 18 км на південь від Пуатьє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1413 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3191,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вівонн на сайті французького Національного інституту географії
 Вівонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вівонн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вівонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вівонн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту В'єнна